Iwaya-ji bzw. Iwayaji steht für:
 Iwaya-ji (Kumakōgen), Tempel der Buzan-Richtung des Shingon-Buddhismus in Kumakōgen
 (52601) Iwayaji, Asteroid des Hauptgürtels